Га́сслер () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Ганс Лео Гасслер (; 1564–1612) — німецький композитор і органіст.
 Еміль Гасслер (; 1864–1937) — швейцарський ботанік, лікар, хірург та етнограф.

Див. також 
 Гаслер

Німецькі прізвища